Na OI 1984. u Los Angelesu u SAD-u, konačna ljestvica na vaterpolskom turniru je bila sljedeća:

Olimpijski turnir je bio pogođen nesudjelovanjem dijela zemalja, olimpijskih članica, koje su bojkotirale ove Olimpijske igre. Vaterpolski turnir je bio dosta okrnjen nesudjelovanjem zemalja pripadnica Varšavskog ugovora te još nekih socijalističkih zemalja (nisu sudjelovale SSSR i Mađarska te Kuba).

Turnir

Skupina A 

1. kolovoza 1984.

2. kolovoza 1984.

3. kolovoza 1984.

Skupina B 

1. kolovoza 1984.

2. kolovoza 1984.

3. kolovoza 1984.

Skupina C 

1. kolovoza 1984.

2. kolovoza 1984.

3. kolovoza 1984.

Klasifikacijska skupina 

6. kolovoza 1984.

7. kolovoza 1984.

9. kolovoza 1984.

10. kolovoza 1984.

Završna skupina 

6. kolovoza 1984.

7. kolovoza 1984.

9. kolovoza 1984.

10. kolovoza 1984.

Konačna ljestvica 

Vaterpolo
Vaterpolo na Olimpijskim igrama
 1984